Allanzu era uma deusa da Anatólia cultuada pelos hurritas. Era popular, principalmente, na cidade de Kizzuwatna. Em relevos de pedra em Yazilikaya, a deusa é retratada como filha de Teshup e Hebat. Também é relacionada ao jovem deus Sharruma.

Deusas